

События 
 Казнён Олджернон Сидней. Многочисленные политические процессы в Англии.
 1683—1706 — Король Португалии Педру II.
 1683—1699 — Война Турции с Австрией, Польшей, Русским царством и Венецией.
 Огромная турецкая армия великого везира Кара-Мустафы разбила австрийцев в Венгрии и вторглась в Австрию.
 14 июля — 90-тысячное войско Османской империи прибывает под стены Вены, столицы Австрии. Начало второй осады города. Леопольд, его двор и министры бежали из Вены. Гарнизон насчитывал лишь 10 тыс.
 Ночь на 12 сентября — К Вене подошла армия поляков и казаков Яна Собеского, а также саксонские отряды.
 12 сентября — разгром турок под Веной объединёнными польско-немецко-австрийскими войсками под общим командованием короля Польши Яна III Собеского. Турки потеряли 20 тыс. чел., всю артиллерию и обоз.
 Турки откатились к Буде, потеряв 10 тыс. при переправе через Дунай. Ян Собеский преследовал турок и нанёс им новое поражение. Кара Мустафа бежал в Белград, где был убит по приказу султана. Османская империя вынуждена навсегда отказаться от завоевательных походов.

 Основан город Ачинск, административный центр Ачинского района Красноярского края.
 1683—1685 — Завоевание джунгарами Семиречья. Они потеснили северокиргизские племена.
 Захват маньчжурами Тайваня.

Наука, техника, технология 
 В Оксфорде открылся естественнонаучный музей Ашмола.
 Томас Эверард, механик и налоговый чиновник, внёс важные усовершенствования в конструкцию прямоугольной логарифмической линейки. Его линейка, предназначавшаяся главным образом для определения объёмов различных сосудов и ёмкостей, состояла из корпуса и двух движков, которые перемещались в пазах на лицевой и тыльной сторонах корпуса. На этой линейке впервые применена обратная шкала. Её использование позволяло находить глубину различных бочонков стандартного объёма.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1683 году
 28 февраля — Рене Антуан Реомюр, французский естествоиспытатель (ум. 1757).
 15 апреля (возможно в 1684 г.) — Екатерина I, русская императрица.
 25 сентября — Жан-Филипп Рамо, французский композитор.
 10 ноября — Георг II — король Великобритании и Ирландии.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1683 году
 30 июля — Мария Терезия Испанская, супруга короля Франции Людовика XIV.
 5 июля — Турхан Султан, жена османского султана Ибрагима I.

См. также

Примечания